

Луговка — річка в Московській області, ліва притока Озерної
 Луговка — річка в Кіровській області, ліва притока Святиці

Дивись також 
 Лугівка